Słupie bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Słupie (Bakałarzewo), Dorf der Gmina Bakałarzewo in der Woiwodschaft Podlachien
 Słupie (Modliborzyce), Dorf der Gmina Modliborzyce in der Woiwodschaft Lublin
 Słupie (Suwałki), Siedlung der Gmina Suwałki in der Woiwodschaft Podlachien